José "Patón" González (Puerto La Cruz, 21 de julho de 1971) é um futebolista venezuelano que atua como zagueiro. Atualmente está no Deportivo Anzoátegui da Venezuela.

Referências 

Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Deportivo Táchira Fútbol Club